Serapion ist der Name folgender Personen:

 Serapion von Alexandria (3.–2. Jh. v. Chr.), griechischer Arzt
 Serapion (Geograph), Mathematiker, Verfasser einer Tafel zur Stundenumrechnung
 Serapion (Stratege) († 41 v. Chr.), Stratege Zyperns 43 v. Chr.
 Serapion (Märtyrer, Makedonien), († um 195), christlicher Märtyrer und Heiliger
 Serapion von Antiochia († 211), christlicher Theologe
 Serapion (Märtyrer unter Decius) († um 249), christlicher Märtyrer und Heiliger
 Serapion von Thmuis (um 300–um 370), christlicher Theologe und Heiliger
 Serapion (Mönch) († 1240), englischer Mercedarier-Mönch in Spanien, Märtyrer
 Johannes Serapion, Yūhannā Ibn Sarābiyūn (9. Jh.), arabischsprachiger syrischer Autor medizinischer Schriften,  siehe Aggregator (Pseudo-Serapion)

Siehe auch:
 Pseudo-Serapion, medizinische Schrift aus dem 11. Jahrhundert
 Serapio
 Serapionsbrüder
 Serapeum